Fagnanesi – abitanti di Fagnano (Gaggiano)
Fagnanesi – abitanti di Fagnano Alto
Fagnanesi – abitanti di Fagnano Castello
Fagnanesi – abitanti di Fagnano Olona